Pilsley (Derbyshire Dales) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Pilsley (North East Derbyshire) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)